Passetto ima više značenja:
 Passetto, Ancona
 Passetto, Venezia